Мошково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мошково — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Мошково — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Мошково — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Мошково — деревня в Калужской области.
 Мошково — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Мошково — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Мошково — посёлок в Мошковском районе Новосибирской области.
 Мошково — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Мошково — посёлок в Новосокольническом районе Псковской области.
 Мошково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Мошково — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Мошково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Мошково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Мошково — городище в Ульяновском районе Ульяновской области.